

Patronymes 
Tiourine (masculin ; ) ou Tiourina (féminin ; ) est un patronyme russe porté notamment par :
  (1940-2002), mathématicien soviétique ;
 Galina Tyurina (1938-1970), mathématicienne soviétique ;
 Elena Tiourina (née en 1971), joueuse de volley-ball russe ;
 Lioubov Tiourina (1943-2015), joueuse de volley-ball soviétique ;
 Mikhaïl Tiourine (né en 1960), cosmonaute russe.

Patronyme russe